Терапевт (от ) — неоднозначный термин:
 Терапевт — врач, специалист по внутренним болезням.
 Терапевты — иудейская аскетическая секта.
Терапевт Матвей Мудров —  один из пяти передвижных консультационно-диагностических центров ОАО «РЖД».